Martincourt (Meurthe-et-Moselle)
 Martincourt (Oise)